Spiritual Machines — четвёртый альбом канадской рок-группы Our Lady Peace, спродюсированный Арнольдом Ленни, выпущенный 12 декабря 2000 года лейблом Columbia. Альбом является концептуальной интерпретацией книги американского футуролога Рэймонда Курцвейла, The Age of Spiritual Machines.

Список композиций

Участники записи
Our Lady Peace
Дункан Котс - бас-гитара
Райни Мэйда - вокал
Джереми Таггарт - ударные, перкуссия
Майк Тёрнер - гитара
Джейми Эдвардс - клавишные, гитара
Элвин Джонс - ударные на "Stealing Babies"
Рэйни Мэйда - вокал, гитара, пианино
Мэтт Кэмерон - ударные на "Right Behind You (Mafia)" на "Are You Sad?"

Примечания 

Альбомы альтернативного рока
Альбомы Columbia Records